Sengele peut désigner :
 les Sengele, une population vivant au sud-ouest de la République démocratique du Congo
 le sengele, une langue bantoue.